Mount Erie, un village situé au nord du comté de Wayne dans l'Illinois.
 , une montagne du comté de Skagit dans l'État de Washington.

Voir aussi 
 Mount Erie Township, un township du comté de Wayne dans l'Illinois.